«Дрита (футбольный клуб)» может обозначать:
 Дрита (футбольный клуб, Боговинье) — северомакедонский футбольный клуб.
 Дрита (футбольный клуб, Гнилане) — косовский футбольный клуб.